Le Trottoir (titre original ), film britannique de Don Chaffey sorti en 1957
 Le Trottoir, nécropole nationale française aux Éparges dans la Meuse.